Fireblade è il nome con cui sono conosciuti due modelli di motocicletta sportiva della casa motociclistica Honda:
Honda CBR 900RR
Honda CBR 1000RR